Kunikov steht für:

 Caesar Lvovich Kunikov (1909–1943), sowjetischer Offizier im Zweiten Weltkrieg
 (2280) Kunikov, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Kulikow